Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Family Circle Cup 2015 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 4. und 5. April 2015 stattfand, wobei sich 8 Spielerinnen für das Hauptfeld qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)